José Casas è il nome di diversi personaggi:
José Casas García, ciclista spagnolo
José Casas Gris, calciatore spagnolo